André hace referencia a varios artículos

Véase:

Antroponimia 
André es un nombre propio masculino que proviene del griego antiguo Andreas y su significado es guerrero. André es la forma de Andrés en las lenguas francesa, gallega y portuguesa.

Abreviaturas de botánicos 
André - Édouard-François André 1840-1911. 
L.André - L. André fl. 1955.
L.E.André - L.E. André. 
A.Dupont - Andreas Dupont 1756-1817.

Otros 
Andrè, popular dúo musical femenino en Rumania de finales de los años 1990
André (sombrerería), empresa de inicios del .